Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2010 (ano-base 2012).

PIB per capita
Bahia 2010
2010 na Bahia
Municipios pib per capita 2010